Ferula collina är en flockblommig växtart som beskrevs av Josef Franz Freyn. Ferula collina ingår i släktet stinkflokesläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Stinkflokesläktet
collina